Gewone lijsterbesmineermot
 Grijze lijsterbesmineermot